Dit is een overzicht van de snelste schaatsers en beste puntentotalen op de grote vierkamp mannen.

Snelste mannen grote vierkamp

Snelste mannen grote vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen grote vierkamp buitenbaan

Snelste mannen grote vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen grote vierkamp

Beste puntentotalen grote vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen grote vierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen grote vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender - Grote vierkamp mannen
 Adelskalender laagland - Grote vierkamp mannen
 Lijst van schaatsrecords grote vierkamp mannen

Schaatslijsten